Deponering kan syfta på:

 Avfallsdeponering – en avfallsbehandlingsmetod som innebär att avfallet läggs på en soptipp
 Källkodsdeponering – ett företag deponerar källkoden till sina datorsystem hos en annan aktör